Бруну Мигел Боялву Гашпар (; род. 21 апреля 1993, Эвора, Португалия) — португальский и ангольский футболист, защитник клуба «Витория Гимарайнш» и сборной Анголы.

Клубная карьера 
Гашпар — воспитанник столичного клуба «Бенфика». 6 января 2013 года в матче против «Санта-Клары» он дебютировал в Сегунда-лиге в составе дублирующего состава. Летом 2014 года для получения игровой практики Бруну на правах аренды перешёл в «Витория Гимарайнш». 14 сентября в матче против «Порту» он дебютировал в Сангриш-лиге. По окончании аренды клуб выкупил трансфер футболиста.

Летом 2017 года Гашпар перешёл в перешёл в итальянскую «Фиорентину», подписав контракт на пять лет. 27 августа в матче против «Сампдории» он дебютировал в итальянской Серии A.

Летом 2018 года Гашпар перешёл в лиссабонский «Спортинг», подписав контракт на пять лет.

31 августа 2019 года Гашпар отправился в аренду в греческий «Олимпиакос».

9 марта 2021 года Гашпар был взят в аренду клубом MLS «Ванкувер Уайткэпс» до конца сезона 2021 с опцией выкупа. За «Уайткэпс» он дебютировал 24 апреля в матче против «Торонто», заменив на 87-й минуте Майкла Балдисимо. 23 октября в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс» он забил свой первый гол в MLS. По окончании сезона 2021 «Ванкувер Уайткэпс» решил не выкупать Гашпара у «Спортинга».

В январе 2022 года Гашпар вернулся в «Витория Гимарайнш», подписав с клубом контракт до 2026 года. Трансфер обошёлся в 1,5 млн евро.

Международная карьера 
За сборную Анголы Гашпар дебютировал 8 июня 2019 года в неофициальном товарищеском матче со сборной Гвинеи-Бисау. Принимал участие в Кубке африканских наций 2019.

Достижения 
  «Спортинг»
 Обладатель Кубка Португалии: 2018/19
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2018/19
  «Олимпиакос»
 Чемпион Греции: 2019/20
 Обладатель Кубка Греции: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте sports.ru

Футболисты Португалии
Футболисты Анголы
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Анголы по футболу
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»